Summerland kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Summerland (ort i Kanada), British Columbia,

USA 

 Summerland (ort i USA), Kalifornien, Santa Barbara County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar